Кабрил (порт. Cabril) — топоним.

 Кабрил (Каштру-Дайри) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Кабрил (Монталегре) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Кабрил (Пампильоза-да-Серра) — фрегезия в Португалии, входит в округ Коимбра.